SHT kan avse: 

 S. H. T., förkortning av latinets salvo honoris titulo eller sine honoris titulo vilket ungefär betyder "med uteslutande av hederstiteln". Ett sätt att skriftligen titulera någon vars titel är okänd. 
 Släkthistorisk tidskrift : SHT, officiellt organ för Sveriges släkthistoriska och heraldiska samfund 1949-1951. 

 Restaurang SHT, ett före detta restaurangkomplex vid Hötorget i Stockholm.
 Samfundet SHT, ett studentikost-parodiskt ordenssällskap.
 Solution Heat Treatment, en värmebehandlingsprocess som används inom tillverknings- & förädlingsindustrin av metaller.